Kossilow steht für:
 Kossilow (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland

Kossilow ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Iwanowitsch Kossilow (1937–2009), russischer Wissenschaftler und Erfinder, Maschinenbauingenieur, Doktor der technischen Wissenschaften, Professor
 Sergei Alexejewitsch Kossilow (* 1982), russischer Kanufahrer
 Sergei Sergejewitsch Kossilow (* 1979), russischer Fußballspieler